, jeu de mots en anglais entre  (chevalier) et  (cauchemar), peut désigner :
 , une série télévisée ;
 , un jeu vidéo inspiré de cette série télévisée, édité en 1987 sur ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64 par Activision ;
 , un jeu vidéo également inspiré de cette série télévisée, dans une version différente sur Atari ST et Amiga éditée par  en 1991 ;
 , un jeu vidéo sorti en 1986 sur MSX.
Les Knightmare Frames, les mechas de Code Geass.